

Пригородне — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Пригородне — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область
 Пригородне — село, Житікаринський район, Костанайська область
 Пригородне — село, Ріддерська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Пригородне — село, Талдикорганська міська адміністрація, Жетисуська область
 Пригородне — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Пригородне — село, Краснослободський район, Мордовія
 Пригородне — село, Славгородський округ, Алтайський край